Бейсел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бейсел, Рекс Бюрен (1893—1972) — американский авиаконструктор.
 Бейсел, Элизабет (род. 1992) — американская пловчиха, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.